

Geografia

Niemcy 
 Aar – rzeka, dopływ Renu

Szwajcaria 
 Aar – rzeka, dopływ Renu

Zobacz też 
 AAR
 Aar-Einrich
 De Aar